Ernst Lissauer (1882–1937), Duitse dichter van Joodse afkomst
Trevor Lissauer (1973), Amerikaans acteur en muzikant

Duitse achternaam